Als Afrikameisterschaft 2022 bezeichnet man die im Jahr 2022 durchgeführten kontinentalen Meisterschaften Afrikas:

 Badminton-Afrikameisterschaft 2022
 Badminton-Mannschaftsafrikameisterschaft 2022
 Afrikanische Meisterschaften im Bahnradsport 2022
 Beachsoccer-Afrikameisterschaft 2022
 Handball-Afrikameisterschaft der Frauen 2022
 Handball-Afrikameisterschaft der Männer 2022
 Leichtathletik-Afrikameisterschaften 2022
 Rugby-Union-Afrikameisterschaft 2021/22
 Afrikanische Meisterschaften im Straßenradsport 2022